Назино — многозначный термин.
 Назино — село в Александровском районе Томской области.
 Назино — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Назино — необитаемый остров на реке Обь в Томской области, место Назинской трагедии.
 Назино — коммуна в Лигурии (Италия).

См. также 
 Назин
 Назинская